Губар — українське прізвище.

 Губар Євген Олексійович — підполковник Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Губар Кирило — селянин, посол Галицького сейму 3-го скликання у 1870—1876 роках.
 Губар Олег Йосипович ( 1953 р.) — український прозаїк, журналіст, поет, автор книг з історії Одеси.
 Губар Олександр Іванович (1932—2003) — науковець, літературознавець.
 Губар Юрій Петрович (1969) — кандидат технічних наук, доцент.

Див. також 
 Губарєв
 Губарев

Примітки 

Українські прізвища